peut désigner :
 Silbersee (1973-), étalon de saut d'obstacles ;
 Silbersee, un lac artificiel au sud-ouest de Nuremberg ;
 , opéra de Kurt Weill sur un livret de Georg Kaiser créé en 1933.